Стокдейл () — фамилия.
 Стокдейл, Дэвид (род. 1985) — английский футболист, вратарь футбольного клуба «Фулхэм».
 Стокдейл, Флетчер Саммерфилд (1823—1890) — американский политик, вице-губернатор Техаса.